Ронсон () имеет много значений.
 
 Ронсон — первый производитель зажигалок.

Английская фамилия; известные носители:
 Ронсон, Джесси (род. 1985) — канадский боец ММА.
 Ронсон, Джон (род. 1967) — уэльский журналист, режиссёр-документалист, радиоведущий и публицист.
 Ронсон, Марк (род. 1975) — английский DJ, гитарист, музыкальный продюсер, исполнитель.
 Ронсон, Мик (1946—1993) — английский гитарист, аранжировщик, композитор и музыкальный продюсер.
 Ронсон, Саманта (род. 1977) — американский DJ.